Lima kan syfta på:

 Lima (modelltåg) – en italiensk tillverkare av modelltåg
 M/S Lima – ett svenskt fartyg
 Lima (djur) – ett släkte av musslor 
 10867 Lima – en asteroid i huvudbältet
 Ildefons Lima – en spansk-andorransk fotbollsspelare

Geografi

Argentina 

 Lima (ort i Argentina), Buenos Aires,

Mexiko 

 Lima, Mexiko, ort, San Miguel Mixtepec,

Peru 

 Lima (region) – en av Perus 25 regioner
 Lima (provins) – provins som inte är del av någon administrativ region 
 Lima – huvudstad,

Portugal 
 ett vinodlingsområde i Portugal
 Lima (flod) i Portugal

Sverige 

 Lima socken – en socken i Dalarna
 Lima landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kopparbergs län 1863–1970
 Lima församling – en tidigare församling i Västerås stift –2006
 Lima kyrka – en kyrkobyggnad i Lima i Västerås stift
 Lima distrikt – ett distrikt i Malung-Sälens kommun och Dalarnas län 2016–
 Lima, Malung-Sälens kommun – ort i Malung-Sälens kommun och kyrkbyn i Lima socken 
 Lima, Leksands kommun, by, Dalarnas län,

USA 

 Lima, Illinois, ort, Adams County, 
 Lima, Ohio, Ohio, Allen County, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Peruförgreningar
Robotskapade USAförgreningar